Lughesi – abitanti di Lugo (Italia)
Lughesi – abitanti di Lugo di Vicenza